Mistrzostwa Polski w Szachach 2012 – turnieje szachowe, rozegrane w 2012 r. w Warszawie (mężczyźni i kobiety), mające na celu wyłonienie 69. mistrza Polski mężczyzn oraz 64. mistrzynię Polski kobiet.

Turniej mężczyzn rozegrano system szwajcarskim z udziałem 24 zawodników, natomiast turniej kobiet – systemem kołowym z udziałem 10 zawodniczek (oba na dystansie 9 rund). Tytularnymi sponsorami mistrzostw były firmy Enea (turniej mężczyzn) oraz Budimex (turniej kobiet).

Złote medale zdobyli: Mateusz Bartel (4. raz w karierze) i Iweta Rajlich (7. raz w karierze).

Wyniki 69. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 18 – 26 lutego 2012

Dogrywka 
Warszawa, 26 lutego 2012, 2 partie (drugiej nie rozegrano, gdyż Mateusz Bartel miał lepszą punktację dodatkową), szachy szybkie, P-25'+10"

Wyniki 64. Mistrzostw Polski Kobiet 
Warszawa, 18 – 26 lutego 2012

Dogrywka 
Warszawa, 26 lutego 2012, 2 partie, szachy szybkie, P-25'+10"

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 
 PZSzach.org: Rajlich i Bartel mistrzami Polski
 Enea Mistrzostwa Polski w Szachach 2012
 Budimex Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach 2012
 
 ch-POL 2012, Warsaw POL 2012 
 ch-POL Playoff 2012, Warsaw POL 2012 
 ch-POL w 2012, Warsaw POL 2012 
 ch-POL w Playoff 2012, Warsaw POL 2012 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2012 w polskim sporcie